AEM kan syfta på

 AEM – aktiesymbol för ett kanadensiskt multinationellt gruvföretag, se  Agnico-Eagle Mines 
 AEM – Mexikos rymdstyrelse, se Agencia espacial Mexicana 
 AEM (bilmärke) – ett franskt bilmärke 1920-1924 
 AEM-7 – ett svenskutvecklat lok